Blancsubé ist der Name folgender Personen:

 Jules Blancsubé (1834–1888), französischer Rechtsanwalt, Publizist und Politiker in der Kolonie Cochinchina
 Michel Blancsubé (* 1958), französischer Künstler und Kurator